Појам Пејтон може да се односи на:
 Пејтон (Ајова), град у америчкој савезној држави Ајова
 Пејтон (Колорадо), насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Колорадо

Особе 
 Хари Пејтон, амерички глумац
 Гари Пејтон, амерички кошаркаш
 Елфрид Пејтон, амерички кошаркаш

Остало 
 Градић Пејтон (ТВ серија), телевизијска серија
 Градић Пејтон (Занатски центар Врачар)
 Градић Пејтон (филм)
 Питон (дијадох)